Von Wolfgang Amadeus Mozart sind insgesamt 30 Klavierkonzerte erhalten, allerdings stellen KV 37, KV 39, KV 40, KV 41 und die drei Konzerte aus KV 107 Bearbeitungen von Sonatensätzen anderer Komponisten dar. Somit bleiben 23 eigenständige Konzerte. Das erste selbständige Klavierkonzert Mozarts ist KV 175. Außerdem sind zwei Rondo-Einzelsätze erhalten (KV 382 und KV 386), die als Alternative zu Sätzen in bestehenden Konzerten gedacht sind.

Verzeichnis der Konzerte für ein oder mehrere Klaviere mit Orchester 

Anmerkung:
Die Reihenfolge entspricht zunächst der allgemein gebräuchlichen Nummerierung und sekundär der 6. Auflage des Köchel-Verzeichnisses (KV).

!
Mozart, Wolfgang Amadeus, Klavierkonzert